Phyllogonium är ett släkte av bladmossor. Phyllogonium ingår i familjen Phyllogoniaceae. 

Phyllogonium är enda släktet i familjen Phyllogoniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Phyllogonium